Богоявленська волость — історична адміністративно-територіальна одиниця у Східній Європі в XIX — першій чверті XX століття:

 Богоявленська волость — Олександрійського повіту Херсонської губернії;
 Богоявленська волость — Сичовського повіту Смоленської губернії.